AII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ali Sabieh (Gibuti)
 aii – codice ISO 639-3 della lingua neoaramaica assira